Sikdar ist der Familienname folgender Personen:

 Jyotirmoyee Sikdar (* 1969), indische Leichtathletin und Politikerin
 Radhanath Sikdar (* 1813–1870), indischer Mathematiker